Danga kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Danga, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Kina 

 Danga (socken), Tibet, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar